Реколо́нь () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Дампьер-сюр-Салон. Округ коммуны — Везуль.

Код INSEE коммуны — 70440.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 300 км к юго-востоку от Парижа, в 45 км северо-западнее Безансона, в 29 км к западу от Везуля.

По территории коммуны протекает река Сона и её правый приток — река Гуржона.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 46 человек.

Экономика 

В 2010 году среди 34 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 23 были экономически активными, 11 — неактивными (показатель активности — 67,6 %, в 1999 году было 100,0 %). Из 23 активных жителей работал 21 человек (14 мужчин и 7 женщин), безработными было 2 (2 мужчин и 0 женщин). Среди 11 неактивных 1 человек был учеником или студентом, 3 — пенсионерами, 7 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона